Belmont steht für:

 Belmont (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Freiherren von Belmont, Schweizer Adelsgeschlecht

Gemeinden in der Schweiz:
 Belmont-Broye im Kanton Freiburg
 Belmont-sur-Lausanne im Kanton Waadt
 Belmont-sur-Yverdon im Kanton Waadt
 Bellmund im Kanton Bern

Gemeinden in Frankreich:
 Belmont (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin
 Belmont (Doubs) im Département Doubs
 Belmont (Gers) im Département Gers
 Belmont (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Belmont (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Belmont (Isère) im Département Isère
 Belmont (Jura) im Département Jura
 Belmont-Bretenoux im Département Lot
 Belmont-d’Azergues im Département Rhône
 Belmont-de-la-Loire im Département Loire
 Belmont-lès-Darney im Département Vosges
 Belmont-Luthézieu, commune sélégué im Département Ain
 Belmont-Sainte-Foi im Département Lot
 Belmont-sur-Buttant im Département Vosges
 Belmont-sur-Rance im Département Aveyron
 Belmont-sur-Vair im Département Vosges
 Belmont-Tramonet im Département Savoie

Weitere Orte:
 Belmont (Village, Wisconsin), Village im Lafayette County, Vereinigte Staaten
 Belmont (Town, Lafayette County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Belmont (Portage County), Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Belmont (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Belmont Township – mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Belmont County, Vereinigte Staaten
 Belmont (Antigua), Ort im Saint John’s Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda
 Belmont (Grenadinen), Siedlung auf der Insel Bequia, St. Vincent und die Grenadinen 
 Belmont (New South Wales), Australien
 Belmont (Queensland), Australien
 Belmont (Victoria), Australien
 Belmont (Westaustralien), Australien
 Belmont (County Offaly), Irland
 Belmont (Israel), Israel
 Belmont-sur-Montreux, Ortschaft in der Gemeinde Montreux im Kanton Waadt, Schweiz
 Belmont (Freistaat), Südafrika
 Belmont (Nordkap), Südafrika
 Belmont (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Kansas) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Louisiana) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Maine) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Massachusetts) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Mississippi) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Nevada) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (New Hampshire) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (New York) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Port of Spain) in Trinidad und Tobago
 Belmont (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Vermont) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Virginia) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (West Virginia) in den Vereinigten Staaten
 Belmont (Durham), County Durham, England, UK
 Belmont (Harrow) London, England, UK
 Belmont (Sutton) London, England, UK
 Belmont (Shetland), Schottland, UK
 Belmont (Grenada), Parish Saint Patrick, Grenada

Weiteres:
 Belmont Abbey, Benediktinerabtei in Hereford, England, UK
 Belmont Abbey, Benediktinerabtei in Belmont (North Carolina), Vereinigten Staaten
 Kloster Balamand, ehemalige Zisterzienser-Abtei in der Nähe von Tripoli (Libanon), 1157–1289
 Burg Belmont, Burgruine im Schweizer Kanton Graubünden
 Belmont University, Nashville
 Belmont Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Belmont Electric Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Belmont Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Belmont Park (Pferderennbahn), Pferderennbahn, Austragungsort der Belmont Stakes
 Belmont Railroad Station, in Belmont, Massachusetts
 Belmont Report, ein 1978 in den USA veröffentlichtes Gutachten, das ethische Prinzipien und Richtlinien zum Schutz der Probanden bei medizinischen Studien und Versuchen festlegt
 Belmont School, in Philadelphia, Pennsylvania
 Belmont, fiktionaler Ort bei Venedig in William Shakespeares Stück Der Kaufmann von Venedig
 Zisterzienserinnenabtei Belmont, von 1127 bis 1792 Kloster in Belmont, Kanton Fayl-Billot, Département Haute-Marne, im Bistum Langres
 Vauxhall Belmont, ein Automodell

Siehe auch:
 Belmond, Belmonte, Bellmont, Bellemont
 Belmont Park